Соревнования по кабадди проводятся на летних Азиатских играх для мужских команд — начиная с 1990 года, для женских команд — начиная с 2010 года.

Призёры соревнований

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация кабадди (International Kabaddi Federation, IKF)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры